Auteurswet (Nederlandse wet) - Nederlandse auteurswet, voorheen Auteurswet 1912
 Auteurswet 1881 - voormalige Nederlandse auteurswet
 Auteurswet 1872 - voormalige Nederlandse auteurswet
 Auteurswet 1817 - voormalige Nederlandse auteurswet
 Auteurswet (Belgische wet) - Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

Zie ook 
 Auteursrecht